Brude ist der Familienname folgender Personen:

 Erhard Brude (1874–1959), deutscher Maler
 Ole Brude (um 1876–1949), norwegischer Seefahrer
 piktischer Prinz Brude (Schottland)